Hol az igazság?, a Szexuális erőszak (When He's Not A Stranger, 1989) amerikai filmdráma alternatív magyar címe
 Hol az igazság? (Q & A, 1990) amerikai krimi